Весёлая Го́рка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Весёлая Горка — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Весёлая Горка — село в Малмыжском районе Кировской области.
 Веселая Горка — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Веселая Горка — хутор в Максатихинском районе Тверской области.
 Весёлая Горка — село в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края.

Украина 
 Весёлая Горка — село в Юрьевском районе Днепропетровской области Украины.